Warpath (Marvel Comics), fictieve superheld.
 Warpath (Transformers), personage uit het Transformers universum.
 Warpath: Jurassic Park, computerspel voor de PlayStation.
 Warpath (Britse band), Welshe thrashmetalband.
 Warpath (Chileense band), Chileense thrashmetalband.
 Warpath (Duitse band), Duitse thrashmetalband.
 Warpath (Ierse band), Ierse deathmetalband.
 Warpath (Poolse band), Poolse deathmetalband.
 Wårpath, Finse blackmetalband.